Lilla torget kan syfta på:

Lilla Torget, Göteborg
Lilla torget, Kalmar
Lilla torget, Linköping

Se även
Lilla Torgsbron
Lilla torg